Бра́йан Кэ́мпбелл (Brian Campbell, Bryan Campbell):
  — американский геймдизайнер.

  (род. 1944) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Кэмпбелл, Брайан (род. 1979) — канадский хоккеист, защитник.